

Великденче () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.
 Великденче () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Омуртаг.